Волково-Егорье — деревня в Ельнинском районе Смоленской области России. Население – 2 жителя (2007 год)  Расположена в юго-восточной части области в 10 км к западу от города Ельня, в 1,5 км южнее автодороги  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок, в 11 км к западу от автодороги  Сафоново — Рославль, на берегах реки Стряна. В 7 км к северу от деревни железнодорожная станция Нежода на линии Смоленск - Сухиничи. Входит в состав Леонидовского сельского поселения.

История 
До 1918 года в деревне регулярно проводились ярмарки .

Известные люди 
 В деревне родилась и жила Герой Социалистического Труда Егорова Мария Андреевна .
 В деревне родился Заслуженный врач Российской федерации, профессор Шаров Николай Александрович .

Достопримечательности 
 Курганный могильник (150 курганов) близ деревни
 Городище в 300 м к югу от деревни .
 Братская могила воинов советской армии погибших в 1941-1943 гг..

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района